cela (w świątyni starożytnej) – pomieszczenie przeznaczone na posąg bóstwa (naos)
 cela (w starożytnym Rzymie) – pomieszczenie, mały pokoik przeznaczony dla niewolników lub w domu czynszowym pokoik dla najuboższych najemców
 cela – izba klasztorna lub więzienna
 Cela – film
 Cela nr 3 – polski zespół punkrockowy
 cela – nazwa pojedynczego ogniwa galwanicznego w akumulatorze kwasowo-ołowiowym
Osoby:
 Behije Çela – albańska aktorka i pieśniarka
 Camilo José Cela – prozaik hiszpański, noblista
Programy telewizyjne:
 Cela nr – program telewizyjny w stacji TVN
 Cela – kontynuacja programu Cela nr
Miejscowości w Portugalii:
 Cela – w gminie Alcobaça
 Cela – w gminie Chaves